Василь Незамаївський (*д/н —†після 1827) — український військовий діяч, кошовий отаман Задунайської Січі у 1826–1827 роках.

Життєпис 
Про дату та місце народження немає відомостей. У 1826 році обирається кошовим отаманом. Згодом від військового губернатора фортеці Ізмаїл Сергія Тучкова отримав пропозицію про перехід на бік Російської імперії. На раді старшини, що відбулася одразу потому, як лист потрапив на Січ, Незамаївський рішуче виступив проти переселення за Дністер. Зрештою козаки відкинули пропозицію росіян.

Проте кошовий отаман не зміг подолати розколу між козаками стосовно переходу під зверхність Росії. Тому у 1827 році Незамаївський відмовився виставляти свою кандидатуру на посаду кошового. В подальшому він залишився у гирлі Дунаю, на відміну від задунайців, що пішли з Йосипом Гладким на бік Російської імперії.

Джерела 
 Василь Незамаївський

Примітки 
 Сайт «Перелік кошових атаманів Задунайської Січі» 

Кошові отамани Задунайської Січі